

Seriale 
 Dzieciaki z ulicy Degrassi (1979–1986)
 Gimnazjum Degrassi (1987–1989)
 Szkoła średnia Degrassi (1989–1991)
 Degrassi: Nowe pokolenie / Degrassi  (2001–2015)
 Degrassi: Nowy rocznik (od 2016)